

События 
 Первый в мире яхт-клуб был основан в Ирландии — Royal Cork Yacht Club.
 Крах спекулятивной Компании Южных морей и других подобных компаний в Англии.
 Пруссия подписала договор со Швецией и разорвала союз с Россией. Присоединение к Пруссии части Западной Померании. Мир Швеции и Дании. Победа русского флота над шведским при Гренгаме.
 Джон Ло назначен советником короля и главным контролёром финансов. Конец года — крах компании и банка Ло. Ло бежал из Франции.
 Савойя получает от Габсбургов Сардинию в обмен на Сицилию.
 Восстание крестьян в Чехии (район Табора).
 4 февраля — Вышел указ Петра I, посвящённый «усилению охраны правопорядка» в столице.
 13 февраля — в России создан Главный магистрат для управления делами посадского населения.
 28 февраля — в России издан Генеральный регламент — первый устав государственной гражданской службы
 24 марта — королем Швеции был избран Фредрик I Гессенский.
 13 (24 апреля) — В России издан Морской устав, работа над которым велась под руководством Петра I.
 Май — Экспедиция Ивана Михайловича Лихарева, снаряжённая по именному указу Петра I, направилась к озеру Зайсан.
 7 августа — Бой у острова Гренгам (Гранхамнсхольм) между отрядом судов русского гребного флота и шведской эскадрой парусных кораблей.
 Договор России и Пруссии, гарантировавший сохранение государственного строя Польши. Сейм не ратифицировал Венский трактат.
 Занятие китайскими войсками Лхасы. Подчинение Тибета.
 Создание в Кантоне торговой компании «кохонг», получившей монополию на торговлю с иностранными купцами.
 В Сибири была построена Усть-Каменогорская крепость.
Началась Марсельская чума (фр. Peste de Marseille) — эпидемия бубонной чумы в Марселе и ряде городов Прованса в 1720—1722 годах. В результате заболевания погибло до 100 тыс. человек.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1720 году
 20 апреля — Панфилов, Иван Иванович, протопресвитер Русской церкви, член Святейшего Синода, духовник императрицы Екатерины II.
 11 мая — Иероним Карл Фридрих Фон Мюнхгаузен, барон.
 13 декабря — Карло Гоцци, итальянский драматург.
 Ираклий II, грузинский государственный деятель, полководец и царь из династии кахетских Багратионов, который заключил с Российской империей Георгиевский трактат.
 Джованни Батиста Пиранезе, итальянский гравёр.
 Предположительно год рождения святой Ксении Петербургской

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1720 году
 20 января — Ангел блаженный римско-католической церкви, иеромонах ордена кармелитов.
 6 июля — Яков Фёдорович Долгорукий, князь, сенатор при Петре I.
 Роман Вилимович Брюс, первый обер-комендант Петербурга.
 Иов Анзерский, преподобный Русской церкви.

Ссылки

Примечания